Chevannes steht für:

Geographie:
 Chevannes (Aron), Fluss in Frankreich, Département Nièvre, Nebenfluss des Aron

Gemeinden in Frankreich:
 Chevannes (Côte-d’Or) im Département Côte-d’Or
 Chevannes (Essonne) im Département Essonne
 Chevannes (Loiret) im Département Loiret
 Chevannes (Yonne) im Département Yonne
 Chevannes-Changy im Département Nièvre

Personen:
 Barry Chevannes, (~1940–2010), jamaikanischer Soziologe und Sozialanthropologe

Siehe auch:
 Chevanne